

Codici 
 TVC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Cherry Capital di Traverse City (Stati Uniti d'America)

Televisione 
 TVC, Televisió de Catalunya – televisione pubblica catalana
 TVC, BBC Television Centre – centro di produzione radiotelevisiva della British Broadcasting Corporation a Londra
 TVC, Televalceresio – rete televisiva locale italiana del passato
 TVC, TV Commerciale – rete televisiva locale italiana del passato